Ченовет, Кристин
 Ченовет, Эрика